El término Percador o Pescadores puede estar referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Acepción más frecuente 
 Pescador, persona que se dedican a la pesca como profesional o como aficionado.

Geografía 
 Isla Pescadores, isla situada frente al litoral del departamento de Lima, en el Perú.
 Islas Grupo de Pescadores, conjunto de islas e islotes pertenecientes a Perú.
 Islas Pescadores, grupo de islas perteneciente a la República de China (Taiwán).

Pescadores, posible antiguo nombre de Kapingamarangi o Kapinga Moland, atolón aislado y municipio perteneciente al estado federado de Pohnpei, en los Estados Federados de Micronesia, que posiblemente fuera descubierto por Hernando de Grijalva en el siglo XVI.

Miscelánea 
 Bastión de los Pescadores, también conocido como Halászbástya, edificación en Budapest, Hungría.
 Pescadores o Pantalones capri, pantalones que acaban cerca de media pantorrilla o justo bajo la pantorrilla.